Ozark (Wyżyna Ozark, inne nazwy: Góry Ozark, Kraina Ozark) − region fizycznogeograficzny w środkowej części Stanów Zjednoczonych

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Ozark – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Dale
 Ozark – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin 
 Ozark – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Christian

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych 
 Ozark – hrabstwo w stanie Missouri

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Ozark (ang. Ozark Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Polk
 Ozark (ang. Ozark Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
 Ozark (ang.: Ozark Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Anderson
 Ozark (ang. Ozark Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Ozark (ang. Ozark Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barton
 Ozark (ang. Ozark Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lawrence
 Ozark (ang. Ozark Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Oregon
 Ozark (ang. Ozark Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Texas
 Ozark (ang. Ozark Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Webster

Inne 
 Ozark – amerykański serial telewizyjny platformy Netflix

Zobacz też